La Cueva del Quintanal está situada en el concejo asturiano de Llanes.

Fue descubierta por Hermilio Alcalde del Río, y presenta una serie de grabados efectuados con las manos en los que se puede  destacar la imagen de un animal cuadrúpedo.

Quintanal
Geografía del concejo de Llanes